Берестове́нька () — село, Октябрьский сельский совет, Красноградский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323384502. Население по переписи 2001 года составляет 998 (438/560 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Берестовенька находится на реке Берестовенька, выше по течению на расстоянии в 1 км расположены сёла Кирилловка и Граново, ниже по течению примыкает к селу Ивановское. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой. Через село проходит железная дорога, станция Берестовенька
.

История 
 1787 — дата основания.

Экономика 
 Хлебоприёмное предприятие.
 Элеватор.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Больница.

Религия 

 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания